Сосницкий — фамилия.

Известные носители:
 Сосницкий, Аким Афанасьевич (1750—1785) — русский архитектор.
 Сосницкий, Андрей Алексеевич (род. 1962) — советский и белорусский футболист; тренер.
 Сосницкий, Иван Иванович (1794—1872) — русский актёр.
 Сосницкий, Сергей Васильевич (1913—1973) — советский государственный деятель.
 Сосницкий, Юлий Осипович (1878—1919) — российский журналист, редактор, шахматист, шахматный функционер и организатор.



См. также 
 Сосницкий полк — военно-административная единица Войска Запорожского.
 Сосницкий район — административная единица на востоке центральной части Черниговской области Украины.